Oranienburger Tor – stazione della metropolitana di Berlino
 Oranienburger Tor – porta monumentale di Berlino non più esistente